Монтго́мері () — поширене англомовне ім'я та прізвище, що походить від назви населеного пункту в Нормандії. На карті США топонім Монтгомері зустрічається 86 разів, у тому числі 18 разів — у назвах округів. Цю ж назву має одне місто Уельсу.

Особи 

 Монтгомері (прізвище)
 Монтгомері Скотт () — вигаданий шотландський інженер, персонаж науково-фантастичного телевізійного серіалу «Зоряний шлях: Оригінальний серіал», мультиплікаційного серіалу «Зоряний шлях: Анімаційні серії» і повнометражних фільмів (також брав участь в одній серії серіалу Зоряний шлях: Наступне покоління).
 Поппі Монтгомері (н. 1972) — австралійсько-американська акторка.

Монтгомері (округ) () — назва 18-ти округів
 Монтгомері — місто, штат Алабама
 Монтгомері — місто, штат Індіана
 Монтгомері — місто, штат Луїзіана
 Монтгомері — місто, штат Массачусетс
 Монтгомері — місто, штат Міннесота
 Монтгомері — місто, штат Нью-Йорк
 Монтгомері — місто, штат Огайо
 Монтгомері — місто, штат Пенсільванія
 Монтгомері — місто, штат Техас
 Монтгомері — місто, штат Вермонт
 Монтгомері — місто, штат Західна Вірджинія
 Монтгомері — селище, штат Іллінойс
 Монтгомері — селище, штат Мічиган
 Монтгомері Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Монтгомері — селище, штат Нью-Йорк
 Монтгомері Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсильванія
 Монтгомері Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсильванія
 Монтгомері Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсильванія
 Монтгомері — переписна місцевість, штат Джорджія

Інше 
 Замок Монтгомері () — кам'яна фортеця на околиці містечка Монтгомері (Уельс).